Le sigle USAP peut se référer à : 
 Union sportive arlequins perpignanais, un club de rugby de Perpignan, en France ;
 USAP XV féminin, un club de rugby féminin de Perpignan, en France ;
 United States Antarctic Program, le département américain chargé des recherches scientifiques en Antarctique.
 Union des sports athlétiques perpignanais, un club de football de Perpignan, en France ;